Bec de l'Aigle peut désigner :
 le Bec de l'Aigle, un sommet de France situé dans les monts du Cantal ;
 le Bec de l'Aigle, un sommet et cap de France situé en mer Méditerranée, au-dessus de la Ciotat.